2000-2001 est la cinquième saison de la Superliga, le championnat élite de hockey sur glace en Russie. L'équipe du Metallourg Magnitogorsk remporte la saison régulière et également les séries éliminatoires.

Saison régulière

Première phase 
Tous 34 matchs.
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe qualifiée pour la poule de 1 à 6
       Équipe qualifiée pour la poule de barrage de 7 à 12
       Équipe participant à la poule de relégation de 12 à 18.

Deuxième phase 
Tous 10 matchs.

Poule de 1 à 6
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Poule de 7 à 12
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Poule de 12 à 18
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe reléguée

Séries éliminatoires 

 Pour la troisième place, le Severstal Tcherepovets bat le Lokomotiv Iaroslavl sur le score de 3-2 en match aller-retour (Aller : 1-0 puis retour : 2-2).

Vyschaïa Liga 
Le HK Spartak Moscou remporte la Vyschaïa Liga.

Références

Voir aussi 

2000-2001
Russie
Sport en Russie en 2000
Sport en Russie en 2001